Long’an Xiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Long'an (socken i Kina, Chongqing, lat 29,90, long 106,86), 
 Long'an (socken i Kina, Chongqing, lat 30,88, long 108,12), 

Robotskapade Kinaförgreningar